Albert Lortzing (1801-1851), compositore tedesco.
16418 Lortzing, asteroide della fascia principale.